Евста́фьев — русская фамилия; имеет женскую форму Евстафьева.

Известные носители 
 Евстафьев, Александр Андреевич (род. 1985) — российский футболист.
 Евстафьев, Алексей Григорьевич (1783—1857) — русский дипломат, публицист, драматург, переводчик.
 Евстафьев, Андрей Иванович (род. 1972) — советский и российский хоккеист; тренер.
 Евстафьев, Аркадий Вячеславович (род. 1960) — российский политик.
 Евстафьев, Владислав Евгеньевич (род. 1993) — российский баскетболист.
 Евстафьев, Георгий Алексеевич (1924—1975) — Герой Советского Союза

 Евстафьев, Игорь Борисович (род. 1937) — российский химик, профессор, генерал-лейтенант.
 Евстафьев, Михаил Александрович (род. 1963) — российский художник, фотограф и писатель.
 Евстафьев, Николай Александрович (1925—1965) — Герой Советского Союза.
 Евстафьев, Павел Петрович (1895 — после 1941) — советский историк и писатель.
 Евстафьев, Пётр Васильевич (1831—?) — российский педагог; автор ряда учебных пособий.

Евстафьева 
 Евстафьева, Ирина Андреевна (1917—2001) — советский художник, живописец и график, постимпрессионист.

См. также 
 
 Улица Евстафьева

Примечания